Zanni puede hacer referencia a:

 Zanni, los tres grupos esenciales en el conjunto de personajes de la Commedia dell'arte.

Personas
 Alessandro Zanni (1984-), jugador de rugby italiano. 
 Chiara Zanni (1938-), actriz canadiense.
 Enrique Zanni (1951-), dirigente del fútbol argentino.
 Hernán Zanni (1987-), futbolista argentino.
 Mirko Zanni (1997-), deportista italiano que compite en halterofilia.
 Pedro Leandro Zanni (1891-1942), militar argentino.
 Reto Zanni (1980-), futbolista suizo.

Topónimos
 Aeropuerto Comodoro P. Zanni, aeropuerto argentino que da servicio a la ciudad de Pehuajó, Buenos Aires.